Wilhelm Hengstenberg ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Hengstenberg (1804–1880), deutscher evangelischer Geistlicher, Oberhofprediger in Berlin
 Wilhelm Hengstenberg (Oberpräsident) (1853–1927), Oberpräsident der preußischen Provinz Hessen-Nassau
 Wilhelm Hengstenberg (Orientalist) (1885–1963), deutscher Orientalist
 Ernst Wilhelm Hengstenberg (1802–1869), deutscher lutherischer Theologe